Kouterstraat (Amsterdam)
 Kouterstraat (Someren)